Bundestagswahlkreis 62 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Potsdam – Potsdam-Mittelmark II – Teltow-Fläming II (2009)
 Bundestagswahlkreis Dahme-Spreewald – Teltow-Fläming III – Oberspreewald-Lausitz I (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Köln IV (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Geilenkirchen – Erkelenz – Jülich (1949 bis 1961)